Yeke yeke, een single van de Belgische muziekgroep K3
 Yéké yéké, een single van de Guineese zanger Mory Kanté